Los Andes ist der Name folgender geographischer Objekte:

in Bolivien:
 Los Andes (Sara), Ortschaft in der Provinz Sara im Departamento Santa Cruz, Bolivien
 Provinz Los Andes (Bolivien), Provinz in Bolivien

in Chile:
 Los Andes (Chile), Stadt in Chile
 Provinz Los Andes (Chile), Provinz in Chile

in Ecuador:
 Los Andes (Carchi), Parroquia rural im Kanton Bolívar der Provinz Carchi, Ecuador
 Los Andes (Tungurahua), Parroquia rural im Kanton Patate der Provinz Tungurahua, Ecuador

in Kolumbien:
 Los Andes (Kolumbien), Gemeinde in Kolumbien

Los Andes steht für:
 Los Andes (Argentinien), eine Zeitung in Argentinien